Tizio – personaggio della mitologia greca
 Tizio – lampada da scrivania progettata dal designer tedesco Richard Sapper nel 1972
 Tizio – nome proprio di persona italiano maschile